Campinho (Reguengos de Monsaraz) — freguesia de Reguengos de Monsaraz, em Portugal
 Clube Desportivo de Campinho — clube de Albergaria-a-Velha, em Portugal

Geografia do Brasil
Campinho (bairro do Rio de Janeiro) - bairro
Domingos Martins (Espírito Santo) - município do Espírito Santo cuja antiga denominação era Campinho

Desambiguações de topônimos